Николаевский кораблестроительный институт (ныне — Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова)
 Нижегородский коммерческий институт
 Нейрокомпьютерный интерфейс
 Набережночелнинский колледж искусств